Вольфензо́н — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вольфензон, Георгий Яковлевич (1893—1948) — советский архитектор, гражданский инженер. Специалист в области жилых зданий.
 Вольфензон, Леонид Миронович (псевдоним Леонид Леонидов; 1873—1941) — российский и советский актёр, режиссёр. Народный артист СССР (1936).
 Вольфензон, Сергей Яковлевич (1903—1992) — советский композитор.

См. также 
 Вулфенсон, Джеймс (род. 1933) — 9-й президент Всемирного банка.